Tkvartsjeli (stad)
Tkvarchel (district)